Sobredo puede hacer referencia a:

Divisiones administrativas
 Sobredo (Touro), lugar del municipio de Touro en la provincia de La Coruña.
 Sobredo (Vedra), lugar del municipio de Vedra en la provincia de La Coruña.
 Sobredo (León), localidad del municipio de Sobrado en la provincia de León.
 Sobredo (Lugo), lugar del municipio de Folgoso de Caurel en la provincia de Lugo.
 Sobredo (Boborás), lugar del municipio de Boborás en la provincia de Orense.
 Sobredo (Rubiana), lugar del municipio de Rubiana en la provincia de Orense.
 Sobredo (Salceda de Caselas), lugar del municipio de Salceda de Caselas en la provincia de Pontevedra.
 Sobredo (Tuy), lugar del municipio de Tuy en la provincia de Pontevedra.